Ацик:

 Ацик — село в марзе Армавир Республики Армения.
 Ацик — село в Армении, в Ширакской области.